Cette page présente le bilan saison par saison du Paris Football Club.

1969-1972 (Paris FC puis Paris-Saint-Germain FC)

Depuis 1972 (scission avec l'équipe amateure devenue le Paris Saint-Germain Football Club) 

Légende

Références

Lien externe 
 Bilan du Paris FC, footballenfrance.fr

Paris FC
Paris FC